Onosandrus är ett släkte av insekter. Onosandrus ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Onosandrus